Дмитрий Иванович Красоткин () — российский хоккеист-защитник; тренер.

Биография 
Родился 28 августа 1971 года в городе Рыбинске Ярославской области. Воспитанник ДЮСШ «Торпедо» (ныне «Локомотив») Ярославль, первый тренер Равиль Валиулин.

Более десяти лет был капитаном ярославского «Локомотива», за который выступал с начала своей карьеры в 1990 году, проведя 871 игру. Наряду с Сергеем Жуковым стал рекордсменом «Локомотива» по количеству проведённых сезонов за клуб — 17 лет. Также установил рекорды за всю историю ярославского клуба по количеству очков — 214 и голевых пасов среди защитников — 152.

В 1993—2001 годах привлекался в сборную России, проведя за неё 137 игр.

В сезоне 2007/08 играл за «Северсталь» Череповец, в 2008/09 за «Динамо» Минск, в 2009/10 за «Крылья Советов» Москва (уже в Высшей лиге).

В мае 2009 года был награждён «Знаком почёта» за заслуги перед Ярославлем.

В сезоне 2010/2011 дебютировал тренером молодёжного хоккейного клуба «Локо» Ярославль. В декабре 2011 года стал тренером возрождаемого «Локомотива».

Достижения 
В качестве игрока

Еврохоккейтур
  Победитель турнира «Приз Известий»: 1993, 1994, 1995
  Победитель турнира "Кубок «Балтики»: 1999, 2000
Чемпионат России
  Победитель: 1997, 2002, 2003
  Бронзовый призёр: 1998, 1999, 2005
Континентальный кубок
  Серебряный призёр: 2003
Кубок Шпенглера
  Бронзовый призёр: 2003

Участие
 Участник чемпионатов мира: 1995, 1997, 2001
 Участник Евролиги: 1998
 Участник «Матча всех звёзд» чемпионата России: 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006

В качестве тренера

Кубок Харламова
  Победитель: 2016, 2018, 2019

Кубок мира среди молодёжных клубных команд
  Победитель: 2016, 2018

Призы 
 «Золотой шлем»: 1995, 1997, 1998, 2001
 «Самому результативному защитнику»: 1996
 «Джентльмен на льду»: 2006

Статистика игрока 
Клубная

За сборную России

Ссылки 
 Дмитрий Красоткин; Тренерский штаб. Официальный сайт ХК «Локомотив»

Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Хоккейные тренеры России
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки ХК «Рыбинск»
Игроки ХК «Крылья Советов»
Тренеры ХК «Локо»
Тренеры ХК «Локомотив» Ярославль